Кости́шин — українське прізвище. Відомі носії:

 Костишин Владислав Анатолійович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Костишин Ілія — український громадський діяч. Делегат Української Національної Ради ЗУНР
 Костишин Лілія Валентинівна (нар. 1975) — український журналіст, публіцист, літератор.
 Костишин Костянтин Якович (* 1965) — український кіно- та театральний актор.
 Костишин Матвій (1888—1976) — український поет, громадський діяч.
 Костишин Михайло Йосипович (1971—2014) — учасник Євромайдану. Один із Небесної сотні. Герой України.
 Костишин Руслан Володимирович (* 1977) — український футболіст, півзахисник охтирського «Нафтовика».
 Костишин Віталій Володимирович (* 1986) — український футболіст, тренер.
 Костишин Степан Степанович (* 1932) — український вчений-біохімік і організатор освіти, доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Костишин Ярослав Мирославович (1981—2014)  — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костишин Юрій Степанович (*1967) — український футболіст та футзаліст, та український футзальний тренер.

Примітки 

Українські прізвища